Эскарсега:

 Эскарсега — город в Мексики, штат Кампече, муниципалитет Эскарсега.
 Эскарсега — муниципалитет в Мексике, штат Кампече.